Cutter  ( für ‚Schneider‘) ist die Bezeichnung für:
 Cutter (Baseball), eine Wurfart im Baseball
 Cutter (Maschine), computergesteuerte Maschine für den Zuschnitt von Textilien
 Cutter (Messer), scharfes Messer mit Ersatzklingen
 Cutter (Schlitten), leichter, zweisitziger und einspänniger Pferdeschlitten
 Zigarrenschneider
 einen Bootstyp, siehe Kutter (Bootstyp)
 eine Maschine zum Zerkleinern von Lebensmitteln, siehe Kutter (Lebensmittelherstellung)
 eine Form von Westernsattel, siehe Reitsattel#Westernsattel

Cutter wird verwendet für folgende Personengruppen:
 eine Person, die Filmaufnahmen schneidet, siehe Filmeditor
 eine Person, die Body-Modification betreibt
 eine Person, die an selbstverletzendem Verhalten erkrankt ist, siehe selbstverletzendes Verhalten

Cutter ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Cutter (1837–1903), US-amerikanischer Bibliothekar („Cutter-Nummern“)
 Kiki Cutter (* 1949), US-amerikanische Skirennläuferin
 Susan L. Cutter (* 1950), US-amerikanische Geographin

Cutter heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cutter (Arizona)
 Cutter (New Mexico)
 Cutter (Wisconsin), im Douglas County
 Cutter Hill (New Hampshire)

Siehe auch:
 Cutter Laboratories
 Kutter (Begriffsklärungsseite)